Silicon est le nom anglais du silicium (il s'agit d'un faux-ami et il n'est pas rare qu'il soit traduit de façon incorrecte par silicone qui, lui, est un transparent : silicone).

Le mot silicon est notamment présent dans les noms suivants :
 Technopoles : Silicon Valley ; Silicon Forest ; Silicon Alley ; Silicon Mesa ; Silicon City à Chicago, Berlin ; Silicon Dominion ; Silicon Prairie ou Silicon Hills ; Silicon Gulf (Davao) ; Silicon Glen (Glasgow-Édimbourg) ; Silicon Alps (Villach) ; Cwm Silicon (Newport) ; Silicon Ditch (Londres) ; Silicon Fen (Cambridge) ; Silicon Valley North (Ontario) ; Genome Valley (Hyderabad)
 Entreprises :
Silicon Graphics
Silicon Image
Silicon Knights
 Silicon.fr, un site web d'actualité français portant sur les nouvelles technologies.
 Silicon est une revue scientifique axée sur le silicium.
 Silicon Sentier, une association d'entreprises innovantes.
 Silicon Valley est une série télévisée racontant l'histoire de six programmeurs.